Malak steht für:
 Malak (Darwin), Vorort von Darwin, Australien
 Darth Malak, Nebenfigur in Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars #Darth Malak
 Malak Malak, Aborigines-Sprache in Australien

Malak bzw. Malák ist der Familienname folgender Personen:
 Hedaya Malak (* 1993), ägyptische Taekwondoin
 Michal Malák (* 1980), slowakischer Skilangläufer
 Rima Abdul Malak (* 1979), libanesisch-französische Politikerin
 Waldemar Malak (1970–1992), polnischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Malach
 Malakh